Шестдесет и трети пехотен полк е името на два полка:

 Шестдесет и трети пехотен полк, български пехотен полк
 Шестдесет и трети уестсъфолкски пехотен полк, британски полк, съществувал самостоятелно през 18 и 19 век.
 Шестдесет и трети илинойски доброволчески пехотен полк, участвал в Американската гражданска война на страната на Севера.